de biologische wetenschap en het schoolvak biologie
 biologische landbouw
 biologische voeding
 biotechnologie, de technologische toepassing van biologische kennis
 voorvoegsel voor woorden die met biologie te maken hebben
 Bio (Lot), gemeente in het Franse departement Lot
 de wet BIO, wet op de beroepen in het onderwijs
 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
 biografie